Strà kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Strà, Piacenza, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 
 Strà, Verona, ort, Veneto, Provincia di Verona, 
 Stra – en kommun i provinsen Venedig

Robotskapade Italienförgreningar